Als Kreuzbau bzw. Kreuzbauten wird bezeichnet:
 Kreuzbauten (Bonn), 1969–1975 errichtetes Gebäudeensemble in Bonn-Bad Godesberg, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie anderen Behörden genutzt wird 
 Kreuzbauten (Mainz), drei Gebäude der Universität Mainz, die von den Fachbereichen Mathematik und Physik genutzt werden
 Kreuzbau (Hamburg), Montagebautyp für Schulgebäude mit zwölf Klassenräumen, der in Hamburg ab 1957 an etwa 60 Schulen errichtet wurde

Siehe auch:
 Kreuzkirche (Architektur), Bautyp